Tannau ist ein deutscher Ortsname:
 Tannau, Ortsteil der Stadt Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Tannau, bis 1938 Salleschen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Zalesie (Świętajno), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen